Ранчо лас Морас има више значења:

 Ранчо лас Морас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Морас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лас Морас, Лас Морас (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику